In der Royal Navy gab es zwei Schiffsklassen, die den Namen King-George-V-Klasse trugen:

 eine Klasse von vier Schlachtschiffen von 1911, siehe King-George-V-Klasse (1911)
 eine Klasse von fünf Schlachtschiffen von 1939, siehe King-George-V-Klasse (1939)